Кохома има више значења:
 Округ Кохома (Мисисипи)
 Кохома (Тексас)